Улукуль (устар. Улу-Куль) — гидроним.

Водные объекты

Россия 
 Улукуль — озеро-старица в Стерлитамакском районе Башкортостана
 Улукуль — озеро-старица в Чишминском районе Башкортостана
 Улукуль — озеро в Сафакулевском районе Курганской области
 Улукуль — одно из названий озера Улугуль (Ингуль) в Большеуковском районе Омской области
 Большой Улукуль — озеро-старица в городе Уфе
 Малый Улукуль — озеро-старица в городе Уфе

См. также 

 Улыколь
 Улыкул
 Улюколь (озеро)
 Урукуль (озеро)